Ильмень имеет несколько значений:

Водные объекты 
 Ильмень — местное наименование застарелого озера в европейской части России, как правило, расположенного в дельтах больших рек (Волга, Урал и др.) и образовавшееся из их расширенных рукавов или лиманов.
 Ильмень — озеро в Новгородской области, наиболее крупное из ильменей.
 Ильмень — река в Оренбургской области.
 Ильмень — река в Кемеровской области.
 Большой и малый Ильмень — озёра в Иловлинском районе Волгоградской области возле хутора Байбаев.
 Ильмень — озеро в Даниловском районе Волгоградской области.
 Ильмень — озеро в Михайловском районе Волгоградской области.
 Ильмень — озеро на территории Балашовского района Саратовской области.
 Ильмень — озеро в Тверской области.
 Ильмень — озеро в Поворинском районе Воронежской области.
 Ильме́нь или Ильменское — озеро в Миассе Челябинской области.

Населённые пункты 
 Ильмень — село, центр Ильменского сельского поселения в Руднянском районе Волгоградской области.
 Ильмень — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Ильмень — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Ильмень — посёлок в Приволжском районе Самарской области.
 Ильмень — деревня в Аркадакском районе Саратовской области.
 Ильмень — село в Поворинском районе Воронежской области.

Корабли и суда 
 «Ильмень» — транспортный пароход Российского императорского флота.
 «Ильмень» — минный заградитель.
 «Ильмень» — океанографическое исследовательское судно проекта 11982 в составе Черноморского флота ВМФ России.

Горные хребты 
 Большой Ильмень
 Малый Ильмень

Другое 
 «Ильмень» — советский футбольный клуб из Новгорода.
 Ильмень — железнодорожная станция Приволжской железной дороги.

См. также 
 
 Ильменский
 Ильменские горы
 
 Ильмен — в своей космологии вымышленной вселенной Дж. Р. Р. Толкин использовал это название для «области чистого воздуха» (см. Космология Средиземья).